DuMont Television Network (обычно сокращенный до DuMont/Du Mont) — бывшая американская телевизионная сеть. Один из пионеров коммерческого вещания, DuMont был запущен в 1946 году и конкурировал с NBC и CBS. Существованию DuMont мешала чрезмерно высокая стоимость вещания по правилам Федеральной комиссии по связи, а также отсутствие истории на радио, откуда черпали программы его конкуренты. Несмотря на несколько нововведений в вещании, когда в начале 1950-х телевидение стало прибыльным бизнесом, также как и радио, NBC, CBS и запущенный в 1948 году ABC фактически уничтожили DuMont. Сеть прекратила своё вещание в августе 1956 года.

Историк телевидения Дэвид Вайнштейн назвал DuMont «Забытой сетью», описывая историю сети в одноимённой книге. Несколько программ канала периодически упоминаются в книгах по истории США и ретроспективах, хотя почти все произведённые DuMont программы были утрачены к 1970-м годам. DuMont в общей сложности произвел более 20 тысяч эпизодов в течение десятилетия, однако в начале 1970-х годов вся библиотека была уничтожена ABC, которому перешли права на продукцию, чтобы освободить места для более новых видеокассет на складе.

На протяжении полувека, DuMont оставался единственной крупной телевизионной сетью, прекратившей вещание, вплоть до 2006 года, когда CBS Corporation и Time Warner закрыли The WB и UPN, чтобы объединить в новую телесеть The CW.

Литература

Примечания 

Телеканалы США
Телеканалы, запущенные в 1946 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 1956 году
Телеканалы на английском языке